La saison 1997-1998 est la première édition de la Coupe continentale de hockey sur glace.

Premier tour 
Le premier tour est joué du 19 au 21 septembre dans quatre différentes de villes.

Groupe A 
Il se déroule à Székesfehérvár.

Groupe B 
Il s'est déroulé à Jesenice.

Groupe C 
Il s'est déroulé à Belgrade.

Groupe D 
Il s'est déroulé à Riga.

|}

Groupe E 
Il s'est déroulé à Miercurea-Ciuc.

Deuxième tour 
Il s'est disputé du 10 au 12 octobre 1997.

Groupe F 
Il s'est déroulé à Herning.

Groupe G 
Il s'est déroulé à Nimègue.

Groupe H 
Il s'est déroulé à Ljubljana.

Groupe J 
Il s'est déroulé à Nowy Targ.

Groupe K 
Il s'est déroulé à Tartu.

Groupe L 
Il s'est déroulé à Magnitogorsk.

Demi-finales 
Elles se sont disputées du 14 au 16 novembre 1997.

Groupe M 
Il s'est déroulé à Berlin.

Groupe N 
Il s'est déroulé à Klagenfurt.

Groupe O 
Il s'est déroulé à Novopolotsk.

Finale 
Elle s'est déroulée du 26 au 28 décembre à Tampere.

|}

Meilleurs joueurs 
Meilleur gardien : Miroslav Šimonovič (Košice).
Meilleur défenseur : Derek Mayer (Eisbaren).
Meilleur attaquant : Raimo Helminen (Ilves).

Liens externes 
La Coupe continentale 1997-1998 sur hockeyarchives.info

Notes et références 

Coupe continentale de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1997
Hockey sur glace en 1998
Hockey sur glace M2